trąbka – instrument dęty blaszany
 trąbka – rodzaj grzybów
 trąbka hiszpańska – głos organów piszczałkowych
 trąbka pocztowa
 trąbka sygnałowa (sygnałówka) – prosty instrument dęty blaszany
 trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza, przewód Eustachiusza) – część ucha
 trąbka Torricellego (róg Gabriela) – bryła geometryczna
 trąbka, inaczej ssawka (proboscis)